Kurogane peut désigner :

Titres 

 Kuro Gane, un manga de Kei Tōme partiellement édité en français par les éditions Glénat.
 Peace Maker Kurogane, un manga de Nanae Chrono, édité en français par Kami.
 Kurogane, un manga de Haruto Ikezawa publié par Shūeisha au Japon.

Divers 
 Kurogane, un personnage du manga Tsubasa Reservoir Chronicles de Clamp.
 Kurogane (véhicule militaire) est un véhicule léger du type jeep utilisé par les forces armées japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Kurogane, un personnage du manga Itsuka tenma no kuro usagi.